Sobrenome — parte do nome de um indivíduo que indica seu vínculo familiar; sobrenome, nome de família (é o sentido mais comum em Portugal).
Alcunha — designação informal para identificar uma pessoa, objeto ou lugar; alcunha, apodo (é o sentido mais comum no Brasil).

Desambiguações de sobrenomes